Le  Championnat d'Europe féminin de basket-ball s’est déroulé en Hongrie, en 1972.

Récit

Équipes participantes et groupes

Salles

Tour préliminaire

Tour de classement

Tour final

Classement final

Statistiques 
  

1972
Europe feminin 1972, Championnat d'
Basket-ball 1972
Compétition de basket-ball en Hongrie
1972 en Hongrie